Saint-Eusèbe (Saône-et-Loire)
 Saint-Eusèbe (Haute-Savoie)
ook:
Saint-Eusèbe-en-Champsaur,  Hautes-Alpes
Puy-Saint-Eusèbe, Hautes-Alpes